Krásl ist der Familienname folgender Personen:

 František Borgia Krásl (1844–1907), böhmischer Geistlicher, Politiker, Kirchenhistoriker und Schriftsteller
 Jan Krásl (1899–1980), tschechoslowakischer Eishockeyspieler